Tyler – mały rower składany produkowany w Polsce
Miejscowości w USA:
 Tyler – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Lincoln
 Tyler – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Smith
Gminy w USA:
 Tyler (ang. Tyler Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Perry
 Tyler (ang. Tyler Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Prairie
 Tyler (ang. Tyler Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Hickory
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Tyler (ang. Tyler County) – w stanie Teksas
 hrabstwo Tyler (ang. Tyler County) – w stanie Wirginia Zachodnia
Postacie:
 Stephen A. Tyler – amerykański etnograf i antropolog kulturowy ur. w 1932 roku.